Bābol kan syfta på följande platser:

Iran 

 Babol, kommunhuvudort, Mazandaran, 
 Shahrestān-e Bābol, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar